Смолякова — жіноча форма російського прізвища Смоляков.

 Смолякова Людмила Іванівна ( 1950) — українська мисткиня, дослідниця трипільської культури.
 Смолякова Марія Олександрівна ( 1999) —  українська акторка кіно і театру.

Див. також 
 Смоляков

Примітки 

Російські прізвища